George Sutherland-Leveson-Gower kan syfta på:

 George Sutherland-Leveson-Gower, 2:e hertig av Sutherland (1786–1861), brittisk peer
 George Sutherland-Leveson-Gower, 3:e hertig av Sutherland (1828–1892), brittisk peer 
 George Sutherland-Leveson-Gower, 5:e hertig av Sutherland (1888–1963), brittisk peer